Бе́ликов (Бе́ликова) — русская фамилия, а также топоним.

Беликов

А

В 
 Беликов, Валерий Александрович (1925—1987) — советский военачальник, генерал армии.
 
 
 Беликов, Вианор Васильевич (?—1841) — русский агроном и писатель, масон.
 Беликов, Виктор Матвеевич (1923—2002) — Герой Советского Союза, лётчик-штурмовик, гвардии старший лейтенант.

Г 
 Беликов, Герман Алексеевич (1933—2019) — ставропольский краевед и историк, член Союза писателей России.

Д 
 Димитрий (Беликов) (в миру Дмитрий Никанорович Беликов; 1852—1932) — русский священнослужитель, архиепископ Томский. Митрополит Томский в юрисдикции Временного высшего церковного совета.

Е 
 Евфимий (Беликов) (в миру Пётр Иванович Беликов; 1813—1863) — епископ Русской православной церкви, епископ Саратовский и Царицынский.

И 
 
 Беликов, Игорь Алексеевич (1941—2015) — советский лётчик, спасший 4-летнюю девочку в Магдебурге.

К 
 Беликов, Константин Владимирович (1909—1987) — советский футболист, защитник.
 Беликов, Кузьма Артемьевич (1926—после 1997) — Герой Социалистического Труда, токарь электромеханического завода Москвы.

М

Н 
 Беликов, Николай Тарасович (1908—1987) — Герой Социалистического Труда.

О 
 Беликов, Олег Степанович (1918—1982) — Герой Советского Союза.

П 
 Беликов, Павел Фёдорович (1911—1982) — исследователь жизни и деятельности Н. К. Рериха и его семьи.

С 
 
 Беликов, Станислав Яковлевич (1938—2018) — советский футболист и тренер.

Ю

Беликова

Другое 
 Беликов — герой рассказа Антона Чехова «Человек в футляре». Любимая его фраза: «Как бы чего не вышло».
 Беликов — хутор в Славянском районе Краснодарского края России.

См. также 
 Беликово
 Беликовы